Vereda tropical es una canción mexicana del género bolero, compuesta por Gonzalo Curiel en 1936. La compuso en Acapulco en 1936, y se estrenó en 1938, en la película mexicana Hombres de mar. Ha sido grabada en diversos idiomas, como inglés, francés, alemán e italiano. Es la canción más famosa de su autor y cuenta con versiones de Javier Solís, Tito Gómez y Toña la Negra, entre otros.

Referencias 

Canciones de México
Boleros
Canciones de 1936